Léninski (Olguinski), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Léninski (Novodereviànkovskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Léninski (Kíevskoie), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Léninski (Moldavànskoie), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Léninski (Kírova), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Léninski (Khopiórskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Léninski (Medvédovskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Léninski (Kursk), localitat de la província de Kursk, a Rússia
 Léninski (Stàvropol), localitat del territori de Stàvropol, a Rússia
 Léninski (Rostov), localitat de la província de Rostov, a Rússia
 Léninski (Oriol), localitat de la província d'Oriol, a Rússia
 Léninski (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia